

Pessoas
Katherine Pulaski

Localidades
Pulaski (Illinois)
Pulaski (Tennessee)
Pulaski (Virgínia)
Pulaski (Geórgia)
Pulaski (Iowa)
Pulaski (Wisconsin)
Condado de Pulaski
Ou ainda:
Mount Pulaski
Pulaski(ferramenta)

Desambiguações de topônimos